Nikola Mektić e Mate Pavić erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno.

In finale Robin Haase e Matwé Middelkoop hanno sconfitto Lloyd Harris e Tim Pütz con il punteggio di 4-6, 7-6(5), [10-5].

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (primo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno)

  Nicolas Mahut /  Fabrice Martin (semifinale) 
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (semifinale)

Wildcard 

  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (campioni)

  Tallon Griekspoor /  Botic van de Zandschulp (primo turno)

Qualificati 

  Jesper de Jong /  Sem Verbeek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO Rotterdam 2022